Donomulyo (Donomulyo)
 Donomulyo (Secang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing